Wieninger ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Greyer-Wieninger (* 1953), deutsche Juristin
 Anton Wieninger (1813–1880), österreichischer Brauer und Politiker
 Anton Wieninger (Porzellanmaler), deutscher Porzellanmaler und Lithograf
 Franz Xaver Wieninger (1775–1831), deutscher Brauer, Gastronom und Politiker
 Franz Xaver Wieninger (Maler) (1811–??), deutscher Maler 

 Gottlieb Wieninger (1781–1854), deutscher Brauer, Gastronom und Politiker
 Johann Georg Wieninger (1774–1822), deutscher Kaufmann und Politiker
 Johann Georg Michael Wieninger (1746–1827), deutscher Brauer und Unternehmer
 Josef Wieninger (1860–1939), österreichischer Kaufmann und Politiker (CS)
 Julia Wieninger (geboren 1968), deutsche Schauspielerin
 Karl Wieninger (1905–1999), deutscher Politiker (CSU)
 Manfred Wieninger (1963–2021), österreichischer Schriftsteller
 Max Wieninger (1809–1884), deutscher Brauer, Gastronom und Politiker
 Philipp Wieninger (1767–1835), deutscher Glashüttenbesitzer, Brauer, Gastronom und Politiker
 Pia Maria Wieninger (* 1982), österreichische Politikerin (SPÖ)

Siehe auch:
 Brauerei Wieninger, deutsche Brauerei